Constructivism este un termen care se poate referi la:
  Constructivism (matematică), teorie a demonstrațiilor matematice;
  Constructivism (artă), mișcare artistică din Rusia a anilor 1914 - 1918, atingând un apogeu în anii 1930;
 Constructivism (paradigmă a învățării), teorie care descrie cum are loc învățarea.

Constructivism poate însemna și:
 Modalitate de "achiziționare" folosită în lingvistică;
 Epistemologie constructivistă, viziune filozofică;
 Constructivismul în relațiile internaționale.